Ning-yüan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xichang (häradshuvudort), Sichuan, 
 Xingcheng (ort), Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar